bł. Ryta od Jezusa (1848–1913) – portugalska zakonnica, założycielka Instytutu Sióstr Jezusa, Maryi i Józefa
 bł. Ryta Dolores Pujalte Sanchez (1853–1936) – hiszpańska zakonnica, męczennica

Zobacz też:
 Święta Ryta